Février peut référer à :

Calendrier 
Février, avec une minuscule, est le deuxième mois des calendriers grégorien et julien.

Patronyme 

 Amélie Fillon, née Février (1880-1968), écrivaine française ;
 André Février (1885-1961), était une personnalité française de la Troisième République ;
 Henry Février (1875-1957), compositeur français ;
 Ivan Février (1999), joueur de basket-ball français ;
 Jacques Février (1900-1979), pianiste français ;
 James Germain Février (1895-1976), paléographe et historien français ;
 Jules Février (1842-1937), architecte français ;
 Laurence Février (?-), comédienne française ;
 Paul-Albert Février (1931-1991), historien spécialiste de l'Antiquité tardive ;
 Pierre Février (1696-1760), compositeur, claveciniste et organiste français ;
 Raymond Février (1920-), scientifique, agronome et zootechnicien, ancien directeur de l'Institut national de la recherche agronomique ;
 Stanley Février (1976-), artiste plasticien canadien ;
 Victor Février (1823-1908), général français.

Personnage de fiction 

 Février, chien des héros dans la série télévisée Pour l'amour du risque.

Œuvres 

 Février de cette année-là, deuxième titre de l'album Le Steak de Maxime Le Forestier sorti en 1973 ;
 15 février 1839, film québécois de Pierre Falardeau sorti en 2001 ;
 Février, film bulgare réalisé par Kamen Kalev sorti en 2020.

Histoire 

 Révolution de Février, première étape de la Révolution russe de 1917.

Toponyme 

 est un toponyme et notamment un odonyme

Voir aussi 
 

Patronyme français